Les Évadés est un film français de Jean-Paul Le Chanois sorti en 1955 ;
 Les Évadés est une histoire de la série de bande dessinée Les Petits Hommes publiée en 1968 ;
 Les Évadés ou À l'ombre de Shawshank au Québec (The Shawshank Redemption) est un film américain de Frank Darabont sorti en 1994.